Slovo Newell má více významů:

sídlo v USA
 Newell (Alabama)
 Newell (Kalifornie)
 Newell (Iowa)
 Newell (Severní Karolína)
 Newell (Pensylvánie)
 Newell (Jižní Dakota)
 Newell (Západní Virginie)

příjmení osob

 Alex Newell (* 1992) – americký herec a zpěvák
 Gabe Newell (* 1962) – spoluzakladatel a ředitel společnosti Valve Corporation
 Mike Newell (* 1942) – britský filmový a televizní režisér

jiný význam
 Newell's Old Boys – argentinský fotbalový klub